M45 ou M-45 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes  
 Carl Gustav M45, un pistolet mitrailleur suédois ;
 Firestar M45, pistolet compact a usage d'auto-défense ;
 M45 Quadmount, un équipement militaire consistant de quatre mitrailleuses Browning M2 ;
 Missile M45, un missile français.

Sciences 
Astronomie
 Les Pléiades, un amas ouvert d'étoiles.

Médecine
 Spondylarthrite ankylosante, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Rolls-Royce/SNECMA M45H, un turboréacteur.

Autoroutes
  Autoroute espagnole M-45, autoroute périphérique de Madrid ;
  Autoroute britannique M45, barreau de la M1 au nord de Daventry vers Coventry.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres